Војно Село је насеље у општини Плав у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 642 становника (према попису из 2003. било је 639 становника).

Демографија 
У насељу Војно Село живи 446 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 34,5 година (33,6 код мушкараца и 35,4 код жена). У насељу има 160 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,99.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Плав
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори